Ophioscolex är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Hubert Lyman Clark 1911. Ophioscolex ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skinnormstjärnor
Ophioscolex